Lompolo eller Lombolo kan syfta på ett antal insjöar.

Sverige 

Ala Lompolo, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Lompolo (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Lompolo (Pajala socken, Norrbotten, 750069-182924), sjö i Pajala kommun, 
Lompolo (Pajala socken, Norrbotten, 752174-180737), sjö i Pajala kommun, 
Lompolo (Pajala socken, Norrbotten, 753961-181187), sjö i Pajala kommun,  (6,54 ha)
Yli Lompolo, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Ala Lompolo, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (24 ha)
Iso Lompolo, sjö i Kiruna kommun,  (42,3 ha)
Lompolo, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (17 ha)
Pikku Lompolo, sjö i Kiruna kommun,  (10,8 ha)
Vasikka-Lompolo, sjö i Gällivare kommun,  (12,7 ha)

Se även
Lompolojärvi
Kiruna, med stadsdelen Lombolo, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn